Боров камък може да се отнася за:

 Боров камък – водопад в България;
 Боров камък – защитена местност в България.